Johann Knauth ist der Name folgender Personen:

* Johann Knauth (Architekt) (1864–1924), deutscher Architekt, Dombaumeister in Straßburg
 Johann Carl Knauth (1800–1876), deutscher Rechtsanwalt und Politiker, MdHB
 Johann Conrad Knauth (1662–1732), deutscher Historiker und Rektor der Kreuzschule in Dresden